James Curtis est un patronyme porté notamment par :
 James Curtis (1907-1977), auteur britannique ;
 James Curtis, biographe américain ;
 James Curtis, journaliste britannique ;
 James Curtis (-1819), un marchand et politique britannique ;
 James C. Curtis (1797–1881), homme politique américain ;
 James F. Curtis (1825–1914), premier chef de la police de San Francisco ;
 James O. Curtis (1804–1890), constructeur de gratte-ciel ;
 Kasey James (1982-), connu sous le nom de James Curtis, un catcheur américain.

Voir également :
 James Curtis Hepburn (1815-1911), médecin, missionnaire chrétien, japonologue et lexicographe américain.
 James Curtiss (1803-1859), homme politique américain, maire de Chicago.